Автоматический индекс удобочитаемости () — мера определения сложности восприятия текста читателем, аппроксимирующая сложность текста к номеру класса в американской системе образования, ученикам которого данный текст будет понятен.

Формула расчёта индекса ARI:

, где
  — количество букв и цифр в тексте,
  — количество слов в тексте,
  — количество предложений в тексте.

Примерная интерпретация индекса:

В отличие от многих других индексов удобочитаемости, ARI основан на количестве букв, а не слогов. Хотя существуют разногласия по поводу точности индексов, основанных на количестве букв в словах, по сравнению с индексами, определяемыми на основе количества слогов, индекс ARI гораздо быстрее и точнее рассчитывать с помощью компьютерных программ. Индекс ARI даже был изначально разработан для контроля удобочитаемости в электрических пишущих машинках.

См. также 
 Индекс Колмана—Лиау
 LIX

Примечания

Ссылки 
 Инструмент для расчёта ARI

Чтение
Корпусная лингвистика